Party Girl może odnosić się do:

Film:

 Party Girl − film z 1930 roku, gł. rola: Marie Prevost
 Party Girl − film z 1958 roku, gł. role: Robert Taylor oraz Cyd Charisse
 Party Girl − film z 1995 roku, gł. rola: Parker Posey
 Party Girl − film z 2014 roku, gł. rola: Angélique Litzenburger

Telewizja:

 Party Girl, serial oparty na filmie z roku  1995 z udziałem Christine Taylor

Literatura:
 Party Girl (powieść) z 2007 roku autorstwa Anny David